Aiken kan syfta på:

Personer med efternamnet Aiken
 Clay Aiken (född 1978), amerikansk artist
 Conrad Aiken (1889–1973), amerikansk författare
 George Aiken (1892–1984), amerikansk politiker
 Howard Aiken (1900–1973), amerikansk matematiker
 Joan Aiken (1924–2004), brittisk författare
 Liam Aiken (född 1990), amerikansk skådespelare
 Sam Aiken (född 1980), amerikansk fotbollsspelare
 William Aiken (1806–1887), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och kongressrepresentant för South Carolina

Geografi
 Aiken County
 Aiken, South Carolina

Engelska efternamn